KKZ steht für:

 Koh Kong Airport (IATA-Code), Flughafen in der Provinz Koh Kong, Kambodscha

kkz steht für:
 Kaska (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Kaska, indianische First Nation der nördlichen Athabasken, Kanada

Abkürzung